Монтьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 60 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 62 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 152,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монтьє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена